Вячеслав Лещенко: Лещенко, Вячеслав Евгеньевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Лещенко, Вячеслав Сергеевич (1916—1978) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.